U21-Europamästerskapet i fotboll 1986 spelades under två år mellan 1984 och 1986. Totalt 29 lag deltog i turneringen. Spanien vann turneringen efter att ha besegrat Italien i EM-finalen som för första gången avgjordes på straffar. De 29 lagen delades upp i åtta grupper med fyra eller tre lag i varje grupp, där varje gruppsegrare gick vidare till utslagsomgången. Utslagsomgången bestod av dubbelmöten och inleddes med kvartsfinaler.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Referenser

Externa länkar 
RSSSF